West Second Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 West Second Street Historic District (Mesa, Arizona), NRHP-ID 99000707
 West Second Street Historic District (Ashland, Wisconsin), NRHP-ID 84003619